Poniżej znajduje się lista państw uczestniczących w konkursie Miss Supranational od 2009 roku.

Lista państw uczestniczących w konkursie 
Aktualizacja: sierpień 2021

Przypisy 

Miss Supranational
Strony przeglądowe